Петрухново — деревня в Старорусском муниципальном районе Новгородской области, с весны 2010 года относится к Великосельскому сельскому поселению, прежде входила в ныне упразднённое Астриловское сельское поселение. На 1 января 2011 года постоянное население деревни — 12 жителей, число хозяйств — 8.

Деревня находится на Приильменской низменности на высоте 28 м над уровнем моря. Деревня расположена на реке Белка, в восьми километрах к северу от деревни Астрилово.

Неподалёку, в 1,5 км к югу, у реки Коростовка расположена ещё одна деревня — Дубки.

Население

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция расположена в Тулебле.

Примечания 

Населённые пункты Старорусского района